Села:
Ольгопіль — Вінницька область, Чечельницький район
Ольгопіль — Миколаївська область, Єланецький район